Спекторский может означать:
 Спекторский, Евгений Васильевич (1875—1951) — русский правовед и социальный философ.
 «Спекторский» — роман в стихах Бориса Пастернака.